«Still Waters» — двадцять третій альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 1997 році.

Список композицій 
 «Alone» — 4:49
 «I Surrender» — 4:18
 «I Could Not Love You More» — 3:43
 «Still Waters (Run Deep)» — 4:08
 «My Lover's Prayer» — 4:00
 «With My Eyes Closed» — 4:19
 «Irresistible Force» — 4:36
 «Closer Than Close» — 4:34
 «I Will» — 5:08
 «Obsessions» — 4:43
 «Miracles Happen» — 4:12
 «Smoke And Mirrors» — 5:00
 «Ring Around The Moon» — 4:30 (Bonus track)
 «Love Never Dies» — 4:07 (Bonus track)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 1997
Альбоми Bee Gees